El término pocha puede referirse a:

 Pocha, variedad de alubia blanca.
 Pocha, juego de cartas similar al tute.